Prêmio Lasker

Pessoas
Edward Lasker
Emanuel Lasker
Greg Lasker

Localidades

Lasker (Carolina do Norte)

Desambiguação